Серге́й Тара́сов:
  (род. 1971) — российский пианист, лауреат конкурса имени П. И. Чайковского (1998), солист Московской филармонии.
 Тарасов, Сергей Борисович (1959—2009) — российский политический деятель.
 Тарасов, Сергей Валентинович (род. 1966) — российский педагог-историк, профессор РАО, ректор РГПУ им. Герцена (с 2022).
 
 Тарасов, Сергей Гурьевич (род. 1971) — советский и латвийский футболист.
 Тарасов, Сергей Евгеньевич (род. 1973) — советский и российский хоккеист с мячом.
 Тарасов, Сергей Митрофанович (род. 1944) — советский спортсмен-подводник.
 Тарасов, Сергей Михайлович (1904—1992) — советский военный деятель, генерал-майор (1945).
 Тарасов, Сергей Павлович (1903—1988) — советский военный деятель, генерал-майор (1954), кандидат исторических наук (1949).
 Тарасов, Сергей Петрович (род. 1965) — советский и российский биатлонист, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.